Caldicot bezeichnet:

 Caldicot (Monmouthshire)
 Caldicot Castle, Monmouthshire
 Caldicot (Hundred)
 Caldicot (Buckinghamshire)

Siehe auch: Caldecote, Caldicott, Caldecott, Caldecotte